

Geografia 
 Grand Ribaud – isola francese nel Mediterraneo
 Lago Ribaud – lago nel Quebec in Canada

Persone 
 Gustave Ribaud – fisico francese
 Marc Ribaud – fotografo francese
 Roberto Ribaud – ex velocista italiano